Турлатово (деревня) — деревня в Рязанском районе Рязанской области России.

 Турлатово (аэропорт) —  аэропорт на юго-восточной окраине Рязани.

  Турлатово (платформа) — платформа Московской железной дороги в одноимённой деревне.